Csehország
Dlouhá Lomnice, Bochov része
Dolní Lomnice
Lomnice (Brno-vidéki járás)
Lomnice (Bruntáli járás)
Lomnice (Sokolovi járás)
Lomnice nad Lužnicí
Lomnice nad Popelkou
Lomnice u Rýmařova
Lomnice u Tišnova

Horvátország
Donja Lomnica (Velika Gorica)
Gornja Lomnica (Velika Gorica)

Macedónia
Lomnica

Szerbia
Donja Lomnica
Gornja Lomnica
Velika Lomnica

Szlovákia
Hollólomnic (szk. Holumnica), Eperjesi kerület, Késmárki járás
Kakaslomnic (szk. Veľká Lomnica), Eperjesi kerület, Késmárki járás
Kislomnic (szk. Lomnička), Eperjesi kerület, Ólublói járás
Lomnica (szk. Lomnica), Varannó része, Eperjesi kerület, Varannói járás
Tátralomnic (szk. Tatranská Lomnica), Magastátra város része, Eperjesi kerület, Poprádi járás
Törés (szk. Lomnica) Lestyén része, Trencséni kerület, Privigyei járás

lásd még: Lomnici család, Lomnici-csúcs, Lomnici-gerinc, Lomnici-nyereg, Lomnica-patak, Lomnice-patak, Lomnici-tó, Lomnici-völgy